

Musica 
 Invitation – album di Milt Jackson del 1962
 Invitation – album di Andrew Hill del 1974
 Invitation – album di Jaco Pastorius del 1983
 Invitation – album degli Altaria del 2003
 Invitation – singolo di Kō Shibasaki del 2006
 Invitation – EP di Ailee del 2012

Pagine correlate 
The Invitation